"Top 10" é uma lista cujos itens compreendem os "dez melhores" de um grupo maior, e pode também se referir a:

 TopTen, uma gravadora estoniana fundada em 1998
 Top 10 (revista em quadrinhos), uma série americana de revistas em quadrinhos criada em 1999 por Alan Moore
 Top 10 MTV, um programa exibido pela sucursal brasileira da MTV entre 2008 e 2013